Ел Пуерто де Сан Антонио има више значења:

 Ел Пуерто де Сан Антонио (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто де Сан Антонио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику